Balota se poate referi la:
 Localități din România
 Balota (sau: Sărăcinești), Comuna Racovița, județul Vâlcea/Muntenia
 Balota, județul Mehedinți, Oltenia
 Localități din România cu nume compuse
 Balota de Jos, Comuna Murgași, județul Dolj, Oltenia
 Balota de Sus, Comuna Murgași, județul Dolj

Vezi și 
 Râul Balota (dezambiguizare)

 Balotaszállás ()
 Balótă
 Balotești (dezambiguizare)
 Balaton

 Listă de nume românești - litera B
 balotá

Toponime românești